Leopoldshöhe ist der Name folgender deutscher Orte:

 Leopoldshöhe, Gemeinde im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Leopoldshöhe (Ortsteil), namensgebender Ortsteil der Gemeinde
 Leopoldshöhe (Nottuln), Weiler der Gemeinde Nottuln, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Leopoldshöhe (Weil am Rhein), Diaspora-Siedlung, Teil der Stadt Weil am Rhein im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Luitpoldhöhe